La Lietuvos krepšinio lyga 2021-2022, chiamata per ragioni di sponsorizzazione Betsafe-LKL, è la 29ª edizione del massimo campionato lituano di pallacanestro maschile.

Stagione regolare 
Aggiornata al 3 maggio 2022.

Legenda:
      Campione di Lituania.
      Ammesse ai playoff scudetto.
  Vincitrice della Karaliaus Mindaugo taurė.

Play-off

Premi e riconoscimenti 
Lietuvos krepšinio lyga MVP:  Ivan Buva, 
LKL MVP finali:  Arnas Butkevičius, 
Lietuvos krepšinio lyga allenatore dell'anno:  Giedrius Žibėnas, 
Giocatore più migliorato:  Panagiōtīs Kalaitzakīs, 
Lietuvos krepšinio lyga miglior difensore:  Vytenis Lipkevičius, 
Quintetto ideale:
 Lukas Lekavičius, 
 Jon Elmore, 
 Arnas Butkevičius, 
 Gediminas Orelik,  
 Ivan Buva,

Squadre lituane nelle competizioni europee

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2021
Pallacanestro nel 2022
2021-2022